Jablonové ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei
 Jablonové (Malacky), Ortschaft im Okres Malacky, Bratislavský kraj
 Jablonové (Bytča), Ortschaft im Okres Bytča, Žilinský kraj